Valerio Maccioni ist der Name folgender Personen:

* Valerio Maccioni (Geistlicher) (1622–1676), san-marinesischer Geistlicher, Titularbischof von Marokko
 Valerio Maccioni (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1722 und 1737